Samsonowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Samsonowo – wieś w Kraju Ałtajskim
 Samsonowo – wieś w obwodzie archangielskim
 Samsonowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Samsonowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Samsonowo – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Samsonowo – wieś w obwodzie omskim
 Samsonowo – wieś w rejonie toropieckim obwodu twerskiego
 Samsonowo – wieś w rejonie udomielskim obwodu twerskiego
 Samsonowo – wieś w obwodzie wołogodzkim

 Także
 Samsonowo – dawna kolonia na Białorusi

 Zobacz także
 Samsonow

Strony ujednoznaczniające